Mistrzostwa Europy Kadetów w Piłce Siatkowej 2005 - VI. edycja mistrzostw, które odbyły się na Łotwie w Rydze w dniach od 29 marca do 3 kwietnia 2005 roku. Uczestniczyło w nich 12 drużyn.

Po raz pierwszy w historii reprezentanci Polski zostali Mistrzami Europy Kadetów. Ponadto najbardziej wartościowym graczem rozgrywek został wybrany Jakub Jarosz. Z kolei Bartosz Kurek został najlepszym atakującym, a Adrian Stańczak najlepszym libero.

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Grupa C 
Tabela

Wyniki

Grupa D 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 9-12 

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecze o miejsca 5-8 

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4 

Ćwierfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Linki zewnętrzne 

K
2005 w piłce siatkowej
2005 na Łotwie